A 54ª edição da Vuelta decorreu entre 4 de Setembro a 26 de Setembro de 1999 entre as localidades de Murcia e Madrid. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 3.576 km, com uma média de 39,449 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações

Ligações externas 
 

1999
1999 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1999